A lyga 2018 var den 29:e säsongen av A lyga, den högsta nivån i det litauiska fotbollssystemet.

Tabeller

Grundserien

Mästerskapsserien

Nedflyttningskval
Laget som slutade på 7:e plats, Palanga, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på 2:a plats i Pirma lyga 2018, Dainava.

Källor
Officiell hemsida (alyga.lt)
lietuvosfutbolas.lt
soccerway.com (A LYGA)
RSSSF (Lithuania)

2018
2018 i Litauen
Fotbollssäsongen 2018